En informatique, futures est une notion de programmation
 En tennis, les tournois Futures sont des tournois masculins professionnels de troisième catégorie (après les tournois ATP et Challengers)
 Futures, album du groupe de rock américain Jimmy Eat World (2004).